Slow Down o slowdown può corrispondere a:

 Slow down – suono registrato nell'Oceano Pacifico

Musica 
 Slow Down – album di Keb' Mo'
 Slow Down – singolo di Bobby Valentino
 Slow Down – singolo di Larry Williams, reinterpretato dai Beatles
 Slow Down – singolo dei Loose Ends
 Slow Down – singolo di Selena Gomez
 Slow Down – singolo di Douwe Bob
 Slow Down – brano musicale dei Brand Nubian presente in One for All
 Slow Down – brano musicale di Ghostface Killah presente in The Big Doe Rehab
 Slow Down – brano musicale di Ozzy Osbourne presente in Bark at the Moon
 Slow Down – brano musicale di Reel Big Fish presente in Monkeys for Nothin' and the Chimps for Free
 Slow Down – brano musicale dei The Academy Is... presente in Almost Here
 Slow Down – brano musicale di Ironik
 Slow Down – brano musicale di J. B. Lenoir
 Slow Down – brano musicale dei The Whip presente in Wired Together
 Slow Down – brano musicale di Showtek